Susuz (district), een Turks district
Susuz (stad), de hoofdplaats van het gelijknamige Turkse district
Susuz (Atkaracalar), een dorp in het Turkse district Atkaracalar
Susuz (Banaz), een dorp in het Turkse district Banaz
Susuz (Bucak), een dorp in het Turkse district Bucak
Susuz (Patnos), een dorp in het Turkse district Patnos